Корнету има више значења:

 Корнету (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Корнету (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Корнету (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Корнету (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Корнету (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији